Анфа:
  — средневековый город на месте нынешней Касабланки, Марокко.
 Анфа — одна из алкионид в древнегреческой мифологии.
 Анфа — естественный спутник Сатурна диаметром около двух километров.